Миттал () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Миттал, Лакшми (род. 1950) — индийский бизнесмен
 Миттал, Мехар (1935—2016) — индийский актёр и продюсер.